Velika nagrada Belgije 2020 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. avgusta 2020 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretji pa je bil Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:42,323
|1:42,014
|1:41,252
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:42,534
|1:42,126
|1:41,763
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:43,197
|1:42,126
|1:41,778
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:43,309
|1:42,487
|1:42,061
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:43,418
|1:42,193
|1:42,264
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|1:43,505
|1:42,534
|1:42,396
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:43,322
|1:42,478
|1:42,438
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|
|1:43,349
|1:42,670
|1:42,532
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|
|1:43,265
|1:42,491
|1:42,603
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:43,514
|1:42,722
|1:42,657
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|1:43,267
|1:42,730
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:43,262
|1:42,745
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:43,656
|1:42,996
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:43,567
|1:43,261
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
|align="center" |63
| data-sort-value="rus" |  George Russell
|Williams-Mercedes
|1:43,630
|1:43,468
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:43,743
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
|align="center" |8
| data-sort-value="gro" |  Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:43,838
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |99
| data-sort-value="gio" | 
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:43,950
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:44,138
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
|align="center" |20
| data-sort-value="mag" |  Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:44,314
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|44
|1:24:08,761
| align="center" |1
|align="center" |25
|-
!2
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|44
| +8,448
|align="center" |2
|align="center" |18
|-
!3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|44
| +15,455
|align="center" |3
|align="center" |15
|-
!4
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|44
| +18,877
|align="center" |4
|align="center" |13
|-
!5
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|44
| +40,650
|align="center" |6
|align="center" |10
|-
!6
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|44
| +42,712
|align="center" |5
|align="center" |8
|-
!7
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|44
| +43,774
|align="center" |10
|align="center" |6
|-
!8
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|44
| +47,371
|align="center" |12
|align="center" |4
|-
!9
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|{{nowrap|Racing Point-BWT Mercedes}}
|44
| +52,603
|align="center" |9
|align="center" |2
|-
!10
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|
|44
| +53,179
|align="center" |8
|align="center" |1
|-
!11
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|44
| +1:10,200
|align="center" |11
|
|-
!12
| align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|44
| +1:11,504
|align="center" |16
|
|-
!13
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|44
| +1:12,894
|align="center" |14
|
|-
!14
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|44
| +1:14,920
|align="center" |13
|
|-
!15
|align="center" |8
| data-sort-value="gro" |  Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|44
| +1:16,793
|align="center" |17
|
|-
|-
!16
| align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|44
| +1:17,795
|align="center" |19
|
|-
!17
|align="center" |20
| data-sort-value="mag" |  Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|44
| +1:25,540
|align="center" |20
|
|-
! data-sort-value="18" | Ods
| align="center" |99
| data-sort-value="gio" | 
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|9
|Trčenje
|align="center" |18
|
|-
! data-sort-value="19" | Ods
|align="center" |63
| data-sort-value="rus" |  George Russell
|Williams-Mercedes
|9
|Trčenje
|align="center" |15
|
|-
!data-sort-value="20"|DNS
| align="center" |55
|data-sort-value="SAI"|  Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|0
|Motor
|align="center" data-sort-value="21" |—
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2020
2020